Der Arton Capital Passport Index zeigt, in wie viele Länder die Staatsbürger eines Landes einreisen dürfen, ohne vorab ein Visum beantragen zu müssen.  In der angegebenen Kennzahl sind sowohl komplett visafreie Einreisen als auch Einreisen mit einem bei Ankunft ausgestellten Visum enthalten. Die Visafreiheit erleichtert den transnationalen Personenverkehr für die Bürger eines Staates erheblich und kann ein Indikator für die Qualität der diplomatischen Beziehungen eines Landes wie auch für das Vertrauen, welches seinen Einwohnern im Ausland entgegengebracht wird, sein.

Die Vereinigten Arabischen Emirate hatten Anfang 2022 den mächtigsten Reisepass weltweit. Deutschland belegte den dritten Platz.

Liste 
Quelle ist der Passport Index (Stand: Januar 2022) des kanadischen Beratungsunternehmens Arton Capital. 

Die Länder sind sortiert nach der gesamten Anzahl an Ländern, die Einreisefreiheit gewähren und bei Gleichstand nach der Anzahl an Ländern, die eine komplett visumsfreie Einreise gewähren, sollte auch diese Zahl gleich sein, sind die Länder nach alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Siehe auch 
 Henley Passport Index

Einzelnachweise 

Reisepasse nach Visafreiheit
Reiserecht
Liste (Staaten)